…und wer küßt mich? bzw. …und wer küsst mich? steht für:
 …und wer küßt mich? (1933), Lustspiel von E. W. Emo
 …und wer küßt mich? (1956), österreichisches Lustspiel von Max Nosseck
 …und wer küsst mich?, Alternativtitel von Geliebte Hochstaplerin, deutsche Filmkomödie von Ákos von Ráthonyi (1961)

Und wer küßt mich oder Und wer küßt mich? steht für:
 Und wer küßt mich, Schlager von Roland Kaiser (1994)
 Und wer küßt mich? (Operette), Operettenparodie von Ralph Maria Siegel